Шиловский сельский совет () — входит в состав
Збаражского района Тернопольской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Шилы.

История 
 1940 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Шилы 
 с. Диброва

Примечания